Заречинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Спасском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Заречье.

История 
Заречинское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Спасского района Рязанской области
Сельские поселения Рязанской области